Les petites artères palatines sont des artères crâniennes.

Elles vascularisent les amygdales palatines et le palais mou.

Trajet 
Les petites artères palatines sont des branches de l'artère palatine descendante.

Elles traversent le petit foramen palatin.

Elles s'anastomosent avec l'artère pharyngienne ascendante.

Les petites artères palatines donnent des branches amygdaliennes pour alimenter les amygdales palatines.

Elles donnent  également des branches muqueuses qui alimentent le palais mou et le palais dur.

Voir aussi 

 Nerf petit palatin

Artère de la tête et du cou